Маге́ш Бгу́паті (7 червня 1974) — індійський тенісист, один із найвизначніших майстрів парної гри, володар 4 титулів переможця турнірів Великого шолома в чоловічому парному розряді та восьми в міксті.

Бгупаті першим із індійських тенісистів виграв турнір Великого шолома. Сталося це на Вімблдоні 1997 в міксті, де його партнеркою була японська тенісистка Хіракі Ріка, яка теж виграла вперше серед японок.

8 перемог Бгупаті в міксті припадають по дві на кожен із турнірів Великого шолома, тобто індійський тенісист виборов Великий шолом за кар'єру двічі.

За його ініціативою організовано Міжнародну тенісну прем'єр-лігу — командне змагання за зміненими правилами, до участі в якому восени запрошуються провідні тенісисти світу. 

У грудні 2016 року Бгупаті призначено капітаном індійської команди в Кубку Девіса.

2001 року Магеша Бгупаті нагороджено четвертою за значимістю цивільною нагородою Індії Падма Шрі. Він одружений з індійською супермоделлю Ларою Датта і має доньку.

Турніри Великого шолома

Парний розряд (4-6)
Перемоги (4)

Програні фінали (6)

Мікст: 12 (8–4)

Літні Олімпіади

Парний розряд: 0 (0–1)

Зовнішні посилання  
 Досьє на сайті Міжнародної федерації тенісу  

Індійські тенісисти
Уродженці Індії
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Бронзові призери Азійських ігор
Срібні призери Азійських ігор
Призери Азійських ігор з тенісу
Переможці Вімблдонського турніру
Переможці Відкритого чемпіонату США з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Уродженці Ченнаї
Перші ракетки світу (чоловіки)
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді
Переможці та переможниці турнірів Великого шлему в міксті